Camallanus är ett släkte av rundmaskar. Camallanus ingår i familjen Camallanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Camallanus